Volksreligiosität steht für:
 Volksglaube, im Gegensatz zur Amtsreligion stehende spirituelle Überzeugungen 
 Volksfrömmigkeit, alltägliche Art der Ausübung einer Religion außerhalb des offiziellen Kultes